Алекса́ндр Па́влович Ивано́в:
 Иванов, Александр Павлович (1876—1940) — русский и советский искусствовед.
 Иванов, Александр Павлович (1897—1979) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Иванов, Александр Павлович (1920—1952) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Александр Павлович (род. 1951) — д.ф.м.н., профессор МФТИ (механика)